Christina van Saksen (1461-1521), een dochter van Ernst van Saksen en van Elisabeth van Beieren-München, later regentes van Zweden
Christina van Saksen (1505-1549), een dochter van hertog George van Saksen en van Barbara van Polen